O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 2007 - Clausura (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 63ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. Os clubes jogavam uma fase de turno e returno. Os oito melhores são classificados para as quartas de final, em partidas eliminatórias até chegar às finais. O rebaixamento para o Campeonato Guatemalteco de Futebol de 2007-08 - Segunda Divisão se dá com o último colocado da tabla general entre este torneio e o clausura O campeão é classificado para a Copa Interclubes da UNCAF de 2007, que serviu de classificatória para a Copa dos Campeões da CONCACAF de 2008

Participantes

Campeão 

Campeonato Guatemalteco de Futebol
2007 na Guatemala